Хшановский (Хшановская) () — польская фамилия. Известные носители:

 Хшановский, Веслав (1923—2012) — польский государственный деятель.
 Хшановский, Войцех (1793—1861) — польский генерал и картограф.
 Хшановский, Игнаций (1866—1940) — польский историк литературы, профессор.

 Хшановский, Ян Самуэль (ум. 1688) — польский военный деятель, подполковник, герой обороны Теребовли (Трембовли).

 Хшановская, Анна Дорота (?—около 1675) — польская шляхтянка, героиня польско-турецкой войны (1672—1676), известная своими действиями во время осады Теребовли в 1675 году.

См. также 
 Хржановский
 Хшанув